Маклийн може да се отнася за:
 Маклийн (Вирджиния), статистически обособена населен пункт в щата Вирджиния
 Хора
 Сийтън Маклийн (р. 1955), канадски продуцент
 Окръзи в САЩ
 Маклийн (окръг, Илинойс)
 Маклийн (окръг, Кентъки)
 Маклийн (окръг, Северна Дакота)